Vilović ist der Familienname folgender Personen: 

 Đuro Vilović (1889–1958), kroatischer Schriftsteller
 Ranko Vilović (* 1957), kroatischer Diplomat